Вади́м Бори́сович Касе́вич (род. 21 сентября 1941, Свердловск) — советский и российский лингвист, востоковед, буддолог, бирманист. Доктор филологических наук. Один из авторов «Лингвистического энциклопедического словаря».

Биография 

В 1963 году окончил ЛГУ имени А. А. Жданова по специальности «китайская филология».

В 1968 году в ЛГУ имени А. А. Жданова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме .

В 1981 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Фонологические проблемы общего и восточного языкознания» (специальность 10.02.19 — теория языка).

Профессор кафедры китайской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, проректор СПбГУ по учебно-методическим объединениям.

Главный редактор журнала «Язык и речевая деятельность», издаваемого Санкт-Петербургским лингвистическим обществом. Вице-президент Лингвистического общества Санкт-Петербурга. Заведующий лабораторией по применению вычислительных методов в гуманитарных исследованиях.

Как приглашённый профессор читал лекции в Университете Гумбольдта в Берлине (1982), в Беркли и Калифорнийском университете (1990), в Сорбонне (1994), в Утрехтском университете (1998).

Основные труды — по общему языкознанию, типологии, фонологии, морфонологии, акцентологии, морфологии, синтаксису, семантике, философии языка, психолингвистике, перцептивной фонетике, языкам Юго-Восточной Азии, бирманскому языку. Автор более 250 публикаций.

Научные труды

Монографии 

 Элементы общей лингвистики. М.: Наука, ГРВЛ, 1977. — 183 с.
 Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М. Наука, ГРВЛ, 1983.- 295 с.
 Морфонология. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988.
 Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: Наука, ГРВЛ, 1988. — 311 с.
 Ударение и тон в языке и речевой деятельности. СПб.: Издательство СПбГУ, 1990. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. — 248 с. (Соавт. Е. М. Шабельникова, В. В. Рыбин)
 Проблемы восприятия речи. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. — 232 с. (Соавт. А. В. Венцов)
 Буддизм. Картина мира. Язык. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1996. — 288 с.
 Труды по языкознанию: В 2 т.: Т. 1. / Под ред. Ю. А. Клейнера. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006. — 663 с. (Ars Philologica).

Статьи 
 на русском языке

 О типологической классификации языков Юго-Восточной Азии по фонологическим признакам // Филология и история стран зарубежной Азии и Африки: Научн. конф. Восточного факультета ЛГУ: Тез. докл. Л. 1974, С. 24-26.
 Пассивные конструкции в бирманском языке // Типология пассивных конструкций. Л. 1974. — С. 91-98.* Проблема предмета языкознания // Вестник Ленинградского университета. № 14. Вып. 3. 1974, С. 111—117.
 Интерференция фонологии, морфонологии, орфографии в речевой деятельности // Звуковой строй языка / Отв. ред. Р. И. Аванесов. М.: Наука. 1979. — С. 137—143.
 Сегментные и супрасегментные единицы в восприятии речи // Фонология. Фонетика. Интонология: Материалы к IX Международному конгрессу фонетических наук. М. 1979. — С. 89-97. (Соавт. Е. М. Шабельникова)
 Словесная разборчивость, тип языка и стратегии восприятия речи // Проблемы инженерной психологии: VI Всесоюзная конф. по инженерной психологии: Тез. докл. Вып. III, Ч. 1. Л. 1984, С. 197—199. (Соавт. В. В. Рыбин, Е. М. Шабельникова)
 Языковые структуры и когнитивная деятельность // Язык и когнитивная деятельность. М.: Наука. 1989. — С. 8-18.
 Типология языков и типология культур // Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков: Межреспубликанская конф.: Тез. докл. М. 1993, С. 17-19.
 Нуль, немаркированность и нейтральность // 100 лет Р. О. Якобсону: Междунар. конгресс: Материалы.// М., 1996. C. 63.
 Типология языков и восприятие речи // Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты. М. 1996. — С. 269—274. (Соавт. А. В. Венцов, Е. В. Ягунова)
 Язык, этнос и самосознание // Язык и речевая деятельность. Т. 2. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. — С. 69-79; От редактора // Там же. C. 5-6.

 на других языках
 Zero in phonological description Chinese and Burmese // . 1970, Vol. 26. № 6. P. 362—372. (With N. A. Speshnev)

Лингвистический энциклопедический словарь

 Акцентология // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 24-25. 
 Бирманский язык // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 75. 
 Каренские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 213. 
 Мора // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. —  С. 310. 
 Слоговые языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 470—471. 
 Фонация // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 552.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте восточного факультета СПбГУ
 

Филологи России
Тибетологи России
Лингвисты России
Фонологи
Акцентологи
Морфологи
Синтаксисты
Семасиологи
Типологи
Буддологи России
Бирманисты
Психолингвисты России
Филологи СССР
Лингвисты СССР
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Авторы энциклопедий и словарей